Powicke ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick James Powicke (1854–1935), britischer Historiker und Biograph
 Frederick Maurice Powicke (1879–1963), britischer Historiker